Allerheiligenflut bezeichnet mehrere Sturmfluten an der Nord- oder Ostseeküste, die um Allerheiligen (1. November) stattfanden:

Nordsee:
 Allerheiligenflut 1170
 Allerheiligenflut 1436
 Allerheiligenflut 1510
 Sankt-Felix-Flut 1530 (Sint-Felixvloed)
 Allerheiligenflut 1532
 Allerheiligenflut 1570
 Allerheiligenflut 1582
 Allerheiligenflut 1627 
 Allerheiligenflut 2006

Ostsee:
 Allerheiligenflut 1304

Siehe auch:
 Liste der Sturmfluten an der Nordsee